Slawisch bezieht sich auf

 die Sprachgruppe Slawische Sprachen
 etymologisch meist deren gemeinsame Wurzel, Protoslawisch, Urslawisch
 die Völker der Slawen
 eine Eröffnung im Schach, die  Slawische Verteidigung

Siehe auch: